Lepalothen ist der Name von vier nicht mehr existenten Orten im ehemaligen Ostpreußen:
 Lepalothen, Kirchspiel Budwethen im Kreis Ragnit bzw. Landkreis Tilsit-Ragnit, seit 1938 "Lindenweiler", nach 1945 russisch "Ochotnitschje"
 Lepalothen, Kirchspiel Ragnit im Kreis Ragnit bzw. Landkreis Tilsit-Ragnit, seit 1938 "Loten", nach 1945 russisch "Druschinino"
 Lepalothen, Kirchspiel Szillen im Kreis Ragnit bzw. Landkreis Tilsit-Ragnit, seit 1938 "Siebenkirchberg", nach 1945 russisch "Schtscherbakowo", schließlich ein Ortsteil von Bobry (Kaliningrad)
 Lepalothen im Landkreis Insterburg, seit 1928 zu "Myrthenhof", nach 1945 russisch "Lopatino"